Meum pyrenaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Étienne Gay och Dc. Meum pyrenaicum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
pyrenaicum